Вторая Бундеслига 1996/1997 () — 23-й сезон Второй Бундеслиги. Чемпионат начался 2 августа 1996 года, а закончился 11 июня 1997 года.

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Вторая Бундеслига 1996/97 на fussballdaten.de
 Вторая Бундеслига 1996/97 на rsssf.com

Вторая Бундеслига
Германия
Германия
Спорт в Германии в 1996 году
Спорт в Германии в 1997 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997